Redmi Note 8 Pro è uno smartphone che fa parte della famiglia Xiaomi.

Data di uscita 
Il modello standard di questo cellulare è stato lanciato il 29 agosto 2019. In Italia è stato annunciato a fine settembre dello stesso anno e nel nostro mercato sono ufficialmente presenti e trovabili anche nei negozi fisici i modelli da 6/64 GB e 6/128 GB nelle colorazioni a scelta tra: Mineral Grey, Pearl White, Forest Green, Ocean Blue.

Caratteristiche generali 
Si tratta di uno smartphone con display LCD 6,53 pollici, tecnologia IPS, FULL HD+. Velocità 2,05 GHz e sono presenti fotocamera, fotocamera frontale. Dual SIM, 4G-LTE. Dual Mode UMTS/GSM, Bluetooth 5.0, Tecnologia NFC, GPS.

Fotocamera 
La fotocamera principale posteriore ha a disposizione 64 megapixel con un flash doppio. Con questa fotocamera Redmi Note 8 Pro è capace di registrare video fino a 4K - 3840 x 2160 pixel. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Smartphone
Xiaomi